Área metropolitana de Anderson podría referirse a:

 Área metropolitana de Anderson (Carolina del Sur); en Carolina del Sur, Estados Unidos, o
 Área metropolitana de Anderson (Indiana), en Indiana, Estados Unidos.